Aubiac – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Gironde.
 Aubiac – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Lot i Garonna.